George Townshend kan syfta på bland andra:

* George Townshend (1876–1957), en tidigare ärkediakon som övergick till Bahá'í mot slutet av sitt liv
 George Townshend, 1:e markis Townshend (1724–1807), brittisk peer 
 George Townshend, 2:e markis Townshend (1753–1811), brittisk peer
 George Townshend, 3:e markis Townshend (1778–1855), brittisk peer
 George Townshend, 7:e markis Townshend (1916–2010), brittisk peer